Masks – album degli Eyes Set to Kill del 2013
Masks – film diretto da Rudolf Meinert del 1929
Masks – film diretto da Claude Chabrol del 1987
Maschere (Masks) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation

Pagine correlate 
Mask
The Mask (disambigua)